Вилијамспорт има више значења:
 Вилијамспорт (Пенсилванија)
 Вилијамспорт (Индијана)
 Вилијамспорт (Мериленд)
 Вилијамспорт (Охајо)